Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1967/68 werd gewonnen door Kampong.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Voor het eerst mocht de landskampioen van dit seizoen aantreden in het Europese bekertoernooi (Europacup I). De mannen van Kampong hadden de primeur als eerste Nederlandse club te mogen deelnemen aan dit Europese bekertoernooi.

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1967/68

Hockey in 1967
Hockey in 1968
 1967/68